Illasi  è un comune della provincia di Verona
Illasi, torrente della provincia di Verona
Val d'Illasi, valle della provincia di Verona